Мимесис:
 Мимесис — один из основных принципов эстетики, в самом общем смысле — подражание искусства действительности.
 Мимесис — непосредственная идентификация индивида со своим сообществом и через это последнее с обществом как целым
 «Мимесис» — книга Эриха Ауэрбаха